Вертепов — русская фамилия; имеет женскую форму Вертепова.

Известные носители 
 Вертепов, Дмитрий Абрамович (более известен как Гайдамака; 1864—1936) — украинский актёр и театральный режиссёр.
 Вертепов, Дмитрий Петрович (1897—1976) — офицер Белой армии, вице-председатель Союза Чинов Русского Корпуса, редактор журнала «Наши Вести».
 Вертепов, Григорий Абрамович (1862—1918) — российский государственный и общественный деятель, журналист, краевед, был главным редактором «Терских ведомостей»

См. также 
 Вертеп